Luknár ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Luknár (1915–1966), slowakischer Fußballspieler
 Roman Luknár (* 1965), slowakischer Schauspieler